Per italianizzazione (o più raramente italizzazione) si possono intendere vari processi di assimilazione alla lingua e cultura italiana, tra cui:
 Italianizzazione: processo specifico del Fascismo, di trasformazione dei termini tecnici e commerciali, della toponomastica e del parlare comune linguisticamente non italiani con dei neologismi tendenti a espellere "forestierismi" (cioè, di derivazione straniera) dall'uso comune.
 italianizzazione: conversione di termini, allitterazioni, modi di dire e nomi da una lingua straniera all'italiano, come attività accessoria e complementare alla traduzione.